Лос Кристалес има више значења:

 Лос Кристалес (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Кристалес, Таликан (Закапоастла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Кристалес (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Кристалес (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику